Ögatjärn kan syfta på:
Ögatjärnen (Älvros socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (10,1 ha)
Ögatjärnen (Älvros socken, Härjedalen, vid Andåsen), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn